«Ге́ний» () — американский документальный телесериал-антология, разработанный Ноем Пинком и Кеннетом Биллером; премьера сериала состоялась 25 апреля 2017 года на телеканале National Geographic. Первый сезон рассказывает о жизни Альберта Эйнштейна, начиная с юности, когда он работал экспертом в Бюро патентов, и до того времени, когда он стал всемирно известным физиком и автором теории относительности. Сезон основан на книге Уолтера Айзексона «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и вселенная».

19 апреля 2017 года National Geographic продлил сериал на второй сезон, сообщив, что личность героя второго сезона будет раскрыта в финале первого сезона. Позже было объявлено, что второй сезон будет посвящён жизни художника Пабло Пикассо. 18 апреля 2018 года сериал был продлён на третий сезон, который будет посвящён американской певице Арете Франклин. Премьера сезона состоялась 21 марта 2021 года. Четвёртый сезон будет посвящён жизни Мартина Лютера Кинга. Премьера состоится на Disney+.

Сюжет 
Первый сезон сосредоточен на физике-теоретике Альберте Эйнштейне. Эйнштейн показывается в разные периоды своей жизни: как клерк, работающий в Бюро патентов и пытающийся получить работу преподавателем и докторскую степень, и как уважаемый учёный, разработавший теорию относительности. Джеффри Раш и Джонни Флинн играют роли пожилого и молодого Эйнштейна соответственно.

Второй сезон повествует о долгой и насыщенной жизни художника Пабло Пикассо, прошедшего через Гражданскую войну в Испании и Вторую мировую и общавшегося с Эрнестом Хемингуэем, Марком Шагалом, Жаном Кокто и многими другими знаменитыми современниками. Особое место в проекте отведено бурной личной жизни Пикассо — его бракам и романам, каждый из которых был мощнейшим источником вдохновения для его творчества.

В главных ролях

Эйнштейн 
 Джеффри Раш — Альберт Эйнштейн
 Джонни Флинн — молодой Альберт Эйнштейн
 Саманта Колли — Милева Марич
 Никки Хан — юная Милева Марич
 Ричард Топол — Фриц Габер
 Майкл Макэлхаттон — Филипп Ленард
 Эмили Уотсон — Эльза Эйнштейн
 Гвендолин Эллис — юная Эльза Эйнштейн
 Ральф Браун — Макс Планк
 Давид Денсик — Нильс Бор
 Никола Джуричко — Лео Силард
 Т. Р. Найт — Джон Эдгар Гувер
 Коррадо Инверницци — Пьер Кюри
 Клара Иссова — Мария Склодовская-Кюри

Пикассо 
 Антонио Бандерас — Пабло Пикассо
 Алекс Рич — молодой Пикассо
 Клеманс Поэзи — Франсуаза Жило
 Роберт Шиэн — Карлос Касагемас
 Поппи Делевинь — Мария-Тереза Вальтер
 Эшлинг Франчози — Фернанда Оливье
 Себастьян Роше — Эмиль Жило
 Саманта Колли — Дора Маар
 София Дониантс — Ольга Хохлова
 Дэвид Уилмот — Хосе Руис Бласко
 Т. Р. Найт — Макс Жакоб
 Сет Гейбл — Гийом Аполлинер
 Джонни Флинн — Ален Кюни
 Трэйси Чимо — Гертруда Стайн

Арета 
 Синтия Эриво — Арета Франклин
 Шайан Джордан — юная Арета
 Кортни Би Вэнс — К. Л. Франклин
 Дэвид Кросс — Джерри Векслер
 Малкольм Барретт — Тед Уайт
 Патрис Ковингтон — Эрма Франклин
 Кимберли Герберт Грегори — Рут Боуэн
 Ребекка Наоми Джонс — Кэролайн Франклин
 Люк Джеймс — Глинн Тёрмен
 Уилли Реполи — Том Дауд

Эпизоды

Сезон 1: Эйнштейн (2017)

Сезон 2: Пикассо (2018)

Сезон 3: Арета (2021)

Отзывы критиков 
Первый сезон получил в основном положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 75 % «свежести», что основано на 20 рецензиях. На Metacritic рейтинг сериала составляет 65 баллов из ста, что основано на 19 «в общем положительных» отзывах критиков.

См. также 
 Исторический музей Берна
 Специальная теория относительности
 Эйнштейн и религия

Примечания

Ссылки 
 
 Страница сериала на сайте телеканала National Geograhic Russia
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы-антологии США
Документальные телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Программы National Geographic Channel
Фильмы о Пабло Пикассо